Washes Whiter Than  — третий студийный альбом христианской рок группы Petra, был выпущен в 1979 году.

Об альбоме
Washes Whiter Than продолжает стиль похожий на предыдущий альбом, который является чем-то средним между кантри и южным роком. Тем не менее, музыка стала более ориентирована на рок-звучание, а тексты песен стали более броскими.

Кроме того, — как и в предыдущем альбоме — нет солиста как такового. Вместо этого, вокальные обязанности разделяют гитарист Боб Хартман, Грег Хоу и некоторые приглашённые певцы. Один из гостей певцов был Грег Икс Волц, который позже стал лидирующим вокалистом группы.

Список композиций 
Все песни написаны Бобом Хартманом, кроме отмеченных отдельно.
 «I'm Thankful» – 2:41
 «Why Should the Father Bother» – 3:46
 «Morning Star» (Роб Фрейзер) – 4:47
 «Magic Mirror» – 3:27
 «Mary's Song» (Фрейзер) – 4:00
 «Yahweh Love» – 5:38
 «(Couldn't Find Love) Without You» (Фрейзер) – 4:19 *
 «Taste and See» – 3:23
 «Magic Words» (Фрейзер) – 3:27 *
 «Deep Love» – 3:57

* Не вошли в переиздание альбома

Альбомы Petra